NKP kan syfta på: 

 NKP – ett norskt politiskt parti, se Norges kommunistiska parti
 NKP – ett konservativt och buddhistiskt parti i Japan, se Nya Komeitopartiet
 NKP – en morgontidningen i Kristinehamns kommun, se Nya Kristinehamns-Posten